Dans la mythologie grecque et romaine, ce nom peut désigner :
 Nisos, roi de Mégare, père de Scylla ;
 Euryale et Nisus, compagnons d'Énée en Italie.